Picotine peut faire référence à :

 Picotine : un surnom affectueux ; 
 Picotine : une émission de télévision ;
 Lac Picotine :  un lac au Canada ;
 Picotine : plusieurs restaurants portent ce nom ;

Voir aussi 
 Picotin